Sesto kan have flere betydninger:
 Sesto Fiorentino – en by i Italien
 Sesto San Giovanni – en by i Italien